Edward Seymour kan syfta på bland andra:

* Edward Seymour, 1:e hertig av Somerset (omkring 1500–1552), engelsk statsman
 Edward Seymour, 1:e earl av Hertford (1539–1621), engelsk ädling
Edward Seymour, baron Beauchamp av Hache (1561–1612), engelsk ädling
Edward Seymour, 8:e hertig av Somerset (1695–1757), engelsk ädling 
 Edward Seymour, 9:e hertig av Somerset (1717–1792), engelsk ädling
 Edward St Maur, 11:e hertig av Somerset (1775–1855), engelsk ädling
 Edward Seymour, 12:e hertig av Somerset (1805–1885), engelsk ädling
 Edward Seymour, 16:e hertig av Somerset (1860–1931), engelsk ädling
 Edward Hobart Seymour (1840–1929), brittisk amiral